ТКПО — многозначная аббревиатура:

 ТКПО — тяжёлое кузнечно-прессовое оборудование
 ТКПО — территориальный классификатор предприятий и организаций
 ТКПО — Рязанский завод тяжёлого кузнечно-прессового оборудования